Korkociąg – figura akrobacji lotniczej
 Korkociąg – narzędzie
 Korkociąg – film polski z 1971 roku